Сиде́льников — русская фамилия, образованная от названия профессии седельник — мастер, изготовляющий сёдла. Известные носители:
 
 Сидельников, Алексей Пантелеевич (1921—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Сидельников, Антон Сергеевич (род. 1981) — российский футболист.
 Сидельников, Василий Михайлович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Сидельников, Кирилл Юрьевич (род. 1988) — российский боец смешанных единоборств.
 Сидельников, Михаил Степанович (1911—?) — советский инженер, конструктор тракторов.
 
 Сидельников, Олег Васильевич (1924—1998) — советский писатель-фантаст.
 Сидельников, Пармений Михайлович (1923—1991) — старший лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Сидельников, Степан Петрович (1911—2009) — комбайнёр Ейской МТС, Герой Социалистического Труда.



Примечания